Radama II (23 de septiembre de 1829 - 12 de mayo de 1863) fue el cuarto rey de Madagascar. Su reinado se caracterizó por la reapertura a las potencias europeas y la firma de un monopolio comercial con un agente francés, que fue el casus belli que llevaría décadas después a la invasión de Madagascar por tropas francesas tras la guerra franco-malgache (1883-1895).

Biografía 
Su nombre al nacer fue Rakotosehenondradama.

En 1861 sucedió a su madre, Ranavalona I, como rey de Merina, una pequeña área en la meseta central de la isla, en los alrededores de Antananarivo. 

Radama II fue sucedido por su esposa, la reina Rasoherina.

El rey Radama II contrajo matrimonio en tres ocasiones. Dos de sus esposas, sus primas hermanas, fueron reinas soberanas de Madagascar, Rasoherina y Ranavalona II. Con ellas no tuvo descendencia legítima. La otra esposa fue Marie Rasoamieja.

Debido a su política de acercamiento a Francia sus aristócratas temieron una pérdida de poder frente a las compañías extranjeras y su primer ministro organizó un golpe de Estado. El día 12 de mayo de 1863, martes por la mañana, un grupo de oficiales y soldados irrumpieron en la Rova y se apoderaron del rey. Su consorte, la reina Rabodo, suplicó por su vida y trató de detenerlos, pero la derrumbaron empleando la fuerza. Los soldados lanzaron una lamba sobre la cabeza de Radama II y lo estrangularon con una faja de seda, hasta que se creía que estaba muerto, lo que evitó el derramamiento de sangre real, como era la costumbre de las ejecuciones reales en el Reino de Imerina.

Composiciones 
Compositor del "Romance de Radama II", "My Cottage - My Wood", "Arahaba!" y otros trabajos musicales.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas malgaches 
  Soberano Gran Maestre de la Orden del Águila Real (16/08/1861).
  Soberano Gran Maestre (y fundador) de la Orden de Radama II (13/09/1862).
  Soberano Gran Maestre (y fundador) de la Orden del Mérito (13/09/1862).

Ancestros

Referencias 

Reyes de Madagascar
Monarcas asesinados